Хозяинов — русская фамилия.

Известные представители 
 Хозяинов, Николай Иванович (1925—1981) — Герой Советского Союза (1945).
 Хозяинов, Сергей Викторович — российский пловец в ластах.